U-Report - інструмент соціального моніторингу через SMS та інформаційну систему в режимі реального часу для участі громадськості, посилення розвитку громади та позитивних змін. Ініціатива була створена у 2011 році UNICEF в Уганді. Наразі ініціатива діє в 41 країні та охоплює понад 3 млн людей.

Історія 

Першою країною, в якій ЮНІСЕФ запусив мобільну ініціативу U-Report, стала Уганда  в травні 2011 року. Населення країни одне з наймолодших у світі з понад 55% відсотками людей,  які молодші 18 років та 78% - до 30 років. Також у країні рівень високий рівень популярності телефонів - 48%.  

Успішність запуску U-Report в Уганді надихнула до запуску схожих ініціатив в Замбії в грудні 2012 та в Нігерії в червні 2014.  

У Замбії  U-report використовували для прискорення профілактику ВІЛ серед підлітків та молоді. У результаті діяльності  U-Report зафіксоване значне збільшення добровільних тестувань на ВІЛ-інфекцію - 40% у порівнянні з середнім показником на рівні 24% до того.  

У Нігерії U-Report зосереджує опитування  на соціальних та медичних проблемах. Кількість ю-репортерів у Нігерії стрімко збільшувалась у наступні роки і Нігерія стала першою країною з 1 млн ю-репортерів. 

У липні 2015 року 15 країн ініціювали проєкт зі загальною кількістю ю-репортерів  понад мільйон. 

Україна стала першою в Європі та 18 у світі країною, у якій запрацював U-Report . Презентація відбулась 23 квітня 2016 року в Києві за участі 1500 осіб та відомого українського музичного гурту  Pianoboy.  

За рік діяльності в грудні 2016 року в Україні було понад 25 000 ю-репортерів, серед яких 53% - молодші 19 років. Станом на 30.09.2018 в Україні всього 68 273 ю-репортерів. 

Останньою країною, яка долучилась до проєкту, стала Малаві, 28 березня 2018 року.

Технологія 

UNICEF Innovation працює з системами SMS з 2007 року, коли було розроблено платформу з відкритим вихідним кодом під назвою RapidSMS, яка забезпечує роботу SMS-додаток без навичок кодування та забезпечує аналіз інформації та даних в реальному часі. Додаткова перевага -  можливість створювати поля, необхідні для конкретного контексту, в кожній країні, різні поля для представлення однакових даних. 

З програмою і на основі даних, які були доступні з вибірки з 6 країн( Малі, Бурунді, Камеруну, Зімбабве, Сьєрра-Леоне та Центрально-Африканська Республіка) було встановлено дві категорії інформації: ідентифікація (вік, стать, професія) та місцезнаходження (різні адміністративні рівні) і створено набір рекомендацій щодо найкращих практик для іменування змінних.

Платформа була розроблена глобальним інноваційним центром ЮНІСЕФ у співпраці з компанією Nyuruka( Руанда), яка пізніше створила власну SMS-службу під назвою TextIt - комерційну розміщену службу, яка працює на RapidPro. TextIt поєднує переваги RapidSMS з урахуванням багатьох обмежень, які ЮНІСЕФ та партнери зазнали під час розгортання RapidSMS у складних операційних середовищах.

На початку 2016 року було розпочато користування Телеграмом, оскільки це один з перших додатків для обміну повідомленнями з відкритим API. Telegram не набув вагомої популярності через низьке проникнення в країнах, де працює U-Report. Пізніше 2016 року U-Report тестував API Facebook Messenger.  U-Report розглядає партнерство з Facebook як критичну інвестицію, що призведе до економії коштів для U-Report та U-Reporters, оскільки, на відміну від SMS, повідомлення Facebook Messenger є безкоштовними.

У грудні 2015 року було запущено  U-Report Indonesia на базі Twitter.Отримані дані можна розподіляються за віком, статтю, регіонами, населеними пунктами в режимі реального часу.

Результати діяльності 
ЮНІСЕФ вивчає результати опитувань та співпрацює із організаціями, державними органами, щоби опитування застосовували на практиці: у програмах, законопроєктах, рішеннях.

Один з прикладів - діяльність U-Report в Ліберії з приводу сексуального насильства в школах. Щоб оцінити масштаби ситуації,  U-Report опитав 13 000 користувачів в Ліберії, чи вчителі у школах змінювали оцінки за секс. 86% опитаних сказали "так". Після виявлення проблеми, гарячі лінії по всій країні були заповнені жертвами, які тепер відчувають себе безпечно, щоб звернутися за підтримкою. Міністр освіти Ліберії та ЮНІСЕФ зараз співпрацюють з планом вирішення цієї проблеми

ЮНІСЕФ Пакистан розпочав інноваційний виклик MHM, щоб заохотити ю-репортерів пропонувати власні рішення абиподолати табу. 60 подали пропозиції, з яких 7 були надані гранти до 250 000 PKR. Ідеї-переможці: автомат для продажу гігієнічних серветок, інструмент штучного інтелекту та додаток, який буде розроблений у співпраці з Ісламабадською інженерною школою.

Відомі люди які підтримують 
Проєкт має дві категорії користувачів, залучених до діяльності: ю-репортери і амбасадори. U-reporters - люди, які проходять опитування. Та U-Ambassadors (амбасадори) - молодь, яка займається розповсюдження ідеї проєкту, організовують роботу з U-Reporters.

Девід Бекхем як Посол доброї волі ЮНІСЕФ, підтримує ініціативу.   У вересні 2015 року Бекхем виступив разом із Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та Ентоні Лейк, виконавчим директором ЮНІСЕФ, у будівлі Генеральної Асамблеї ООН перед нещодавно започаткованою Асамблеєю молоді, інстальованою компанією Google, що відображає повідомлення від дітей з усього світу. 

Тарас Тополя, фронтмент груту АНТИТІЛА, є офіційним представнком U-Report в Україні. Він постійно виступає на заходах, дає інтерв’ю. 

У 2017 році Тарас Тополя здійснив тур Україною з метою залучення молоді до U-report. Було відвідано  багато міст: Львів, Ніжин, Житомир, Краматорськ, Тернопіль, Маріуполь, Покровськ та інші.

Посол доброї волі ЮНІСЕФ голівудський актор Орландо Блум підтримує проєкт на глобальному рівні.  У 2017 році через відеозвернення він закликав молодь долучитися до проєкту. А у 2018 в рамках роботи ЮНІСЕФ він приїхав в Україну  відвідавши декілька дитсадків та шкіл в Слов'янську.

Вплив результатів

Див. також 

 ЮНІСЕФ Україна

 Friends-International
 Фундація.101
 Всесвітній день боротьби з пневмонією
 Ініціатива «Захист дітей в Інтернеті»

Примітки 

Міжнародні недержавні організації
ЮНІСЕФ

Соціальні комунікації
Суспільні комунікації
Технічні комунікації
Засоби міжмережної взаємодії
Миттєві повідомлення
Технічна комунікація